Flabellina subrosacea är en snäckart som först beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1831.  Flabellina subrosacea ingår i släktet Flabellina och familjen Flabellinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
subrosacea